OpenUsability – inicjatywa mający na celu promowanie oraz wspieranie rozwoju interfejsów użytkownika w otwartych projektach. Pomysł projektu narodził się na konferencji programistów KDE, która odbyła się w 2003 roku. Rok później powstała organizacja OpenUsability e.V.

Zobacz też 
 Season of Usability

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona domowa

Wolne i otwarte oprogramowanie